Гангстер — злочинець, який є членом банди
 Гангстер — біографічна кримінальна драма Рідлі Скотта

Див. також 
 Гангста-реп — різновид стилю хіп-хоп